Николай Самойлович Фридгут (1905 — ?) — советский разведчик, резидент в Литовской Республике, подполковник.

Биография 
Родился в еврейской семье, член ВКП(б). С начала 1920-х работал шифровальщиком в НКИД СССР, направлен в этом качестве вначале в Эстонскую Республику, а затем из Ревеля выехал в Афганистан при легальном прикрытии секретаря полномочного представителя Л. Н. Старка. В Афганистане работал совместно с Г. С. Агабековым, но уже в 1925 отозван из зарубежной командировки за ухаживания за машинисткой Булановой, и с 1929 служит в органах государственной безопасности. Сотрудник разведки ИНО ОГПУ, затем 5-го отдела ГУГБ НКВД, являлся резидентом советской разведки в Ковно. Затем участвовал в гражданской войне в Испании, работал с И. Р. Григулевичем. В 1938 отозван из-за рубежа, в том же году или уже в 1939 уволен и арестован. В начале Великой Отечественной войны освобождён из заключения и снова направлен на оперативную работу за рубеж.  В 1945 — в составе группы советских инструкторов при МВД Монгольской народной республики.

Звания 
 с 20 декабря 1936 — лейтенант государственной безопасности;
 1940-е, подполковник.

Награды 
 12 октября 1945 — орден Отечественной войны II степени .

Литература 
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941-1954: Справочник. М.: Звенья, 2010. ISBN 5-7870-0109-9.
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. М.: Яуза — Эксмо, 2005. ISBN 5-699-13762-9.
 Агабеков Г. С. Секретный террор. Терра, 1998. ISBN 5-300-01738-8.
 Агабеков Г. С. Секретный террор Сталина. Исповедь резидента. Яуза-Пресс, Эксмо, 2013. ISBN 978-5-699-67629-3.
 Судоплатов П. А. Победа в тайной войне. 1941-1945 годы. Алгоритм, 2018. ISBN 978-5-906995-98-8.
 
 Прохоров Д. П., Колпакиди А. И. КГБ: Приказано ликвидировать (Спецоперации советских спецслужб 1918-1941). М.: Яуза — Эксмо, 2004. — 512 с. ISBN 5-87849-151-6.

Примечания

Ссылки 
 Лица в штатском
 Афганистан на начальном этапе независимого развития (1920-е годы)
 Российский государственный архив экономики

Разведчики СССР
Репрессированные в СССР
Участники гражданской войны в Испании